Monatsregel steht für:
 Menstruation, periodische Blutung bei bestimmten weiblichen Lebewesen
 Seckauer Monatsregeln, mittelalterliches Manuskript